La Chambre de la construction de Liège (CSCPL ou CCL) est un syndicat patronal dans le secteur de la construction pour les régions de Liège, Huy et Waremme.

Historique 
En décembre 2015, la CCL lance une campagne de communication contre le dumping social’.

Notes et références

Liens externes 

 

Organisation patronale en Belgique
Syndicat en Belgique